Сезон 1952–1953 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 14 вересня 1952 та 3 травня 1953 року. Став 22-м турніром з моменту заснування Ла Лігии. Участь у змаганні взяли 16 команд, у тому числі 2 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі з Сегунди. За результатами сезону 12 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби вибули до Сегунди, ще дві команди брали участь у міні-турнірі за право збереження місця у Ла Лізі, за результатами якого обидва представники Ла Ліги зберегли за собою право виступів в елітному дивізіоні.

Переможцем турніру стала «Барселона», яка захистила чемпіонський титул попереднього сезону та здобула свій загалом шостій трофей національної першості. Каталонці уперше очолили турнірну таблицю лише за чотири тури до завершення змагання. На фініші турніру відрив лідерів від найближчого переслідувача, «Валенсії», склав усього два очки.

Підсумкова турнірна таблиця

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1952-53 став нападник клубу «Атлетик» (Більбао) Тельмо Сарра, який записав до свого активу 24 голи.

Чемпіони 
Футболісти «Барселони», які протягом турніру були гравцями основного складу:
 Антоні Рамальєтс
 Хосе Сегер 
 Густаво Біоска 
 Ісідро Флотатс 
 Хоан Сегарра 
 Андреас Бош 
 Томас Морено
 Естаніслао Басора 
 Сезар Родрігес 
 Едуардо Манчон
 Ладислав Кубала 

Тренер: Фердинанд Даучик.

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1952–53 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1952–53 на bdfutbol.com  

1952-53
1953 у футболі
1952 у футболі